Сибирский ботанический сад — первый и в течение долгого времени крупнейший ботанический сад за Уралом.
Подразделение Томского государственного университета (ТГУ).

Площадь сада 126,5 га, из них:
 10 га — заповедный парк, в том числе оранжерейно-тепличный комплекс (в Университетской роще)
 116,5 га — экосистемная дендрологическая территория (в районе микрорайона Мокрушинский — микрорайона Энергетик — Степановка).

Растительные фонды Сибирского ботанического сада Томского государственного университета насчитывают около 8000 видов, форм и сортов, из них около 4000 тропических и субтропических располагаются в оранжереях сада. В открытом грунте произрастает декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта — 773 вида и сорта, декоративных травянистых — 2391, лекарственных — 358, плодово-ягодных — 359, кормовых — 536, овощных — 475, редких и исчезающих из флоры Томской области — 335 видов и видообразцов. Центральная оранжерея имеет высоту 31 метр — это одна из самых высоких в мире оранжерей.

История 
В 1875 году из Главного Управления Западной Сибири по части управления гражданскими учебными заведениями Томскому губернатору поступило указание о выборе места под строительство Сибирского университета и о необходимости отведения места для университетского ботанического сада. Летом 1880 года В. М. Флоринским и садовником М. А. Шестаковым была распланирована территория южнее главного университетского здания, намечены участки под оранжереи, питомники и другие строения. В 1884—1885 годах по проекту П. П. Нарановича оранжереи с теплицами были построены.

12 мая 1885 года из Казанского университета в Томск прибыл П. Н. Крылов, назначенный учёным садовником Сибирского университета, им были доставлены 60 видов растений, большей частью недолговечных цветочных культур. До настоящего времени сохранились пять 130-135-летних экземпляров ценнейших видов: араукария Бидвилла, пальма ховея Форстера, фикус укореняющийся и другие.

К открытию университета (1888 год) сад располагался на площади 1,2 га, имел оранжерею площадью 473 м² высотой 4 метра с 3 отделениями — тропическим и двумя субтропическими, двускатную теплицу площадью 93 м². В открытом грунте разместилась коллекция лекарственных, древесных, кустарниковых и травянистых растений.

Первыми руководителями сада были: профессора: С. И. Коржинский (1888—1892), Э. Г. Салищев (1893), В. В. Сапожников (1893—1924), П. Н. Крылов (1924—1928), Б. К. Шишкин (1930).

В 1935 году саду была предоставлена территория в 67,4 га под экспериментальное хозяйство, в 1936 году она была увеличена до 90 га. 1 января 1945 года сад получил статус самостоятельного научного учреждения при ТГУ, в конце 1960-х годов была присвоена II категория.

С июня 1938 года по 1949 год директором Ботанического сада ТГУ была Агния Деомидовна Бейкина. 

Профессор В. А. Морякина была директором Сибирского ботанического сада с 1969 года по апрель 2008 года.
В этот период силами спецстройподразделений Минсредмаша СССР (трест «Химстрой» Сибирского химического комбината) была построена тропическая оранжерея высотой 15 м (1971—1973), выполненная полностью из металлических конструкций, и субтропический комплекс (1985—1988) с высотными оранжереями (31 м) — основные здания комплекса Сибирского ботанического сада на территории Университетской рощи. Морякина явилась инициатором и соавтором конструкторской идеи создания оранжерей для тропических и субтропических микроклиматов в северных условиях, входила в проектную группу. Фотографии этого уникального комплекса представлены на ведомственной фотовыставке учреждения Минсредмаша на Аэродромной улице в Санкт-Петербурге.

К 1980 году растительные фонды сада насчитывали 2767 видов, форм и сортов оранжерейного и тепличного культивирования. В оранжереях имелось более 10 000 экземпляров тропических и субтропических растений, банан райский достигал 10 метровой высоты, араукария Бидвилла — 14 метровой

В 2004 году сад был объявлен особо охраняемой природной территорией областного значения.

Современность 
Готовится масштабная реконструкция сада

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сибирский ботанический сад, tsu.ru 
 Официальный сайт сада
 Из истории ботанического сада, web.archive.org 
 Об особо охраняемой природной территории регионального (областного) значения «Сибирский ботанический сад», green.tsu.ru 
 Посещение сада руководством АН СССР

Ботанические сады России
Сады и парки Томска
Памятники природы Томской области
Томский государственный университет
Появились в 1885 году